Neronde kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Néronde, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Néronde-sur-Dore, kommun i departementet Puy-de-Dôme,